Heideteich bezeichnet mehrere Gewässer

 Austmanns Heideteich in Nordrhein-Westfalen
 den Břehyňský rybník (Heideteich) in Tschechien